Himly ist der Familienname folgender Personen:
 August Friedrich Karl Himly (1811–1885), deutscher Chemiker und Mineraloge
 Carl Friedrich Georg Julius Himly (1836–1904), bekannt geworden unter dem Namen Karl Himly, Sinologe und Dolmetscher im Auswärtigen Amt 
 Edgar Himly (1839–1905), Jurist, preußischer Staatsbeamter und Regierungspräsident in Posen und Stade
 Ernst August Wilhelm Himly (1800–1881), Professor für Physiologie, Vergleichende Anatomie und Rechtsmedizin in Göttingen
 Johann Friedrich Wilhelm Himly (1769–1831), preußischer Staatsbeamter und Privatdozent für Pädagogik in Berlin
 Karl Himly (1772–1837), deutscher Mediziner, Chirurg und Augenarzt